Lapidazione di santo Stefano – dipinto olio su tela di Vittore Carpaccio datato 1520
 Lapidazione di santo Stefano – dipinto a tempera e oro su tavola di Gentile da Fabriano databile al 1423-1425
 Lapidazione di santo Stefano – dipinto a olio su tavola di Giulio Romano databile al 1521
 Lapidazione di santo Stefano – dipinto a olio su tavola di Lorenzo Lotto databile al 1513-1516
 Lapidazione di santo Stefano –  arazzo della bottega di Pieter van Aelst su disegno di Raffaello Sanzio databile al 1515-1519